Comodoro, patente militar da Marinha
 Comodoro (Mato Grosso), município brasileiro
 Comodoro Rivadavia, cidade argentina

Desambiguações de topônimos